73. breddegrad kan henvise til:

 73. nordlige breddekreds
 73. sydlige breddekreds